Бернгард Осипович Рейт (; 1770, Майнц, Германия — , ) — немецкий и российский .

Биография 
Родился в 1770 году в Майнце, где и получил начальное образование. Затем учился в Йене, Лейпциге и Гёттингене. После возвращения на родину поступил на гражданскую службу, состоял членом управы благочиния и президентом суда благочиния Монтонерского департамента Верштабского округа. 

По неизвестным обстоятельством он покинул родину и в течение года был вице-директором Педагогического института в Дерпте, откуда по приглашению попечителя Харьковского учебного округа графа Потоцкого в конце 1804 года приехал в Императорский Харьковский университет, чтобы преподавать в нём историю европейских государств и статистику. В 1809 году был избран в адъюнкты, с 1811 года — экстраординарный профессор по кафедре естественного, политического и народного права, с 1814 года — ординарный профессор.

С 1815 по 1822 годы был деканом этико-политического отделения, членом училищного комитета. В 1817—1824 годах — университетский библиотекарь, хранитель минц-кабинета. В течение своей преподавательской деятельности читал всеобщую историю, статистику, географию, естественное, государственное и народное право, политическую экономию и дипломатику. Первым в Харьковском университете читал курс российской истории на латинском языке.

Умер в Харькове  года.

Библиография 
 Historisch-politische Briefe nebst dem Versuche einer Geschichte der ehemaligen Reichsstadt Mainz. — Мангейм, 1789.
 Geschichte der Königlicher Macht und der Staatsveränderung in Frankreich vom Untergange der Ligue bis zur Republik. — , 1796—1797.
 Gemählde der Revolutionen in Italien. — , 1798.
 Des Generals Dümouriez Historisch-Statistisches Gemählde von Portugal. — , 1798.
 Reise nach Sicilien, Athen, Constantinopol und so weiter. — , 1798.
 Specimen historiae Rossorum. Pars prior. — , 1811.
 Geist der literarischen Cultur der Orients und Occidents. — , 1811.
 Der Orient. — , 1814.

Литература 
 
 
 Багалей Д. И. Опыт истории Харьковского университета (По неизд. материалам): В 2 т. — : Типо-литогр. Зильберберга, 1896. — Т. 1 (1802—1815 гг.). — С 647, 649; Т. 2. — С. 332—337.
 Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805—1905). / Под ред. М. Г. Халанского, Д. И. Багалея. — , 1908. — С. 22, 48—50, 63—64.
 Юридический факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805—1905) / Под ред. М. П. Чубинского, Д. И. Багалея. — : Изд. Харьк. ун-та, 1908. — С. 8, 10, 14, 15, 18, 246, 272—274.

Профессора Императорского Харьковского университета
Деканы Императорского Харьковского университета